Pascual A.Sifuentes Collao, Distrito de San José (Pacasmayo), Provincia de Pacasmayo,  -, Distrito de San José (Pacasmayo), Provincia de Pacasmayo,  ) fue un Alcalde ,agricultor y administrador de haciendas Sanjosefano.

Ancestros 

</div></div>